«El mago» puede referirse a:

Cine y televisión 
 El mago (1949), película mexicana dirigida por Miguel M. Delgado - protagonizada por Cantinflas.
 El mago (1988-1989) telenovela argentina protagonizada por Carlos Calvo.
 El mago (1958), película dirigida por Ingmar Bergman.
 El mago (1978), película dirigida por Sidney Lumet - protagonizada por Michael Jackson.
 El mago (2004), película mexicana dirigida por Jaime Aparicio.
 El mago (1973), serie de TV de EE. UU.

Cartomancia 

 El mago, carta del tarot.

Toponimia 
 Playa del Mago, playa de Palma de Mallorca.